Андрусенко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Андрусенко, Анна Валерьевна (род. 1989) — российская актриса театра и кино.
 Андрусенко, Валентин Кузьмич (1919—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Андрусенко, Владимир Александрович (1951—1999) — доктор философских наук, профессор.
 Андрусенко, Вячеслав Дмитриевич (род. 1992) — российский пловец.
 Андрусенко, Георгий Флорович (1886—?) — русский военный деятель? полковник, герой ПМВ.
 Андрусенко, Корней Михайлович (1899—1976) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Андрусенко, Павел Дмитриевич — старший механик хлопкового совхоза «Семеновод» (Сталинабадская область), Герой Социалистического Труда.
 Андрусенко, Стефан Ананьевич (род. 1958) — российский композитор, аранжировщик, дирижер.

Примечания